La Kypello Kyprou 1991-1992 fu la 50ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale del , che vinse il suo quarto titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni, tutti su partite di andata e ritorno, tranne la finale che si disputò in gara.

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1991-1992
Seconda Divisione 1991-1992 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991-1992